Les expressions carbonate de plomb et plomb carbonaté peuvent avoir des sens différents.
 Il n'y a qu'un carbonate de plomb au sens strict, le carbonate de plomb(II) de formule chimique .
 On parle parfois de carbonate de plomb pour la composition de la céruse (un pigment), mais il s'agit en fait du « carbonate de plomb basique » de formule .
 Il existe deux « carbonates de plomb basiques » (plus exactement, deux hydroxycarbonates de plomb), tous deux produits par l'action du dioxyde de carbone et de l'eau sur du plomb ou de la litharge, et qui l'un comme l'autre existent aussi à l'état naturel (minéral) :
 l'hydrocérusite, de même composition que la céruse, de formule  ou  ;
 la plombonacrite, de formule  ou .
 Le plomb carbonaté est un minéral de formule idéale , plus communément appelé cérusite.
 Le murio-carbonate de plomb, ou plomb carbonaté muriatifère, ou plomb chloro-carbonaté, est un minéral de formule idéale , plus communément appelé phosgénite.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 
 
 

plomb (homonymie)
Composé du plomb